Getasan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Getasan, Semarang, by, 
 Getasan, Cirebon, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar